Expilly peut faire référence à :
 Claude Expilly (1561-1636), magistrat et poète
 Gabriel Expilly (ca. 1630 - ca. 1690), compositeur et violiste français actif dans la seconde moitié du XVIIe siècle 
Jean-Joseph Expilly (1719-1793), abbé, historien 
Louis-Alexandre Expilly de La Poipe (1743-1794), premier évêque constitutionnel du Finistère, homme politique
 Charles Expilly (1814-1886), journaliste et romancier

Homonymie de patronyme